Алекса́ндр Владими́рович Ботвинёнок (; 3 мая 1957 — 11 ноября 2018) — современный белорусский скульптор, член Союза художников Республики Беларусь, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь в области изобразительного искусства.

Биография 

Родился 3 мая 1957 года в г. Браславе Витебской области. Закончил Белорусский театрально-художественный институт (теперь Белорусская государственная академия искусств) в г. Минске в 1983 году, затем стажировался в Творческих мастерских АХ СССР. Учился у А. А. Аникейчика и З. И. Азгура. Член Союза художников СССР (потом Республики Беларусь) с 1988 года. Работает в классическом жанре (фигуративная скульптура) с различными материалами, в  с мрамором и деревом. Активный участник республиканских и международных выставок и симпозиумов, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь за 2001 год в области изобразительного искусства за памятник П. Мстиславцу в г. Мстиславле Могилевской области.

Скульптура 
 Памятник Петру Мстиславцу в г. Мстиславле Могилевской области (в соавторстве со скульптором А. И. Чигриным)
 Фонтан «Криница» в одноименном санатории в г. Минск
 Памятник погибшим мирным жителям в годы Великой отечественной войны в д. Трахимовичи Дятловского района Гродненской области
 Бюст Нарбуту в г. Браславе
 Парковая скульптура «Афродита» в г. Муле(Турция)
 Парковая скульптура «Венера» в г. Анкаре(Турция)

Литература 
 Энциклопедия Международного биографического центра (Dictionary of International Biography — 36th Edition) в Кембридже — 36-е издание
 Энциклопедический словарь «Белорусский союз художников», 1998г
 Альбом «Современная белорусская скульптура. XXI век» из серии «Современное белорусское искусство» издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» 2012 г.
 Журнал «Беларусь» № 7 2007 г.
 Журнал «Директор» № 3 2013 г.
 Арт-персона
 Арт-календарь

Примечания

Ссылки 
 Фильм на белорусском телевидении
 Репортаж с выставки
 Симпозиум Lapidea в Германии
 Об участии в международном симпозиуме
 «Минский курьер»

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Белоруссии
Скульпторы XX века
Скульпторы XXI века
Художники по алфавиту
Выпускники Белорусской академии искусств